Логофет — гражданская и церковная должность в Византии, а также фамилия.

Известные носители 
 Логофетис, Анестис (также Логотетис; 1921—1994) — австрийский композитор.
 Логофет, Геннадий Олегович (1942—2011) — советский футболист.
 Логофетис, Димитри — греко-американский продюсер, режиссёр, сценарист и актёр.
 Логофет, Дмитрий Николаевич (1865—1922) — русский генерал, военный публицист и писатель, выдающийся востоковед.
 Логофет, Ликург (1772—1850) — видный деятель Освободительной войны Греции 1821—1829 годов, вождь революционного Самоса (1810—1834).
 Логофет, Мария Евгеньевна (род. 1985) — российская скрипачка и композитор.
 Логофет, Олег Николаевич (1917—1995) — советский спортсмен (пятиборье), тренер и спортивный организатор.
 Порфирий (Логофетис) (1859—1928) — иерарх Иерусалимской православной церкви.